Wutai () peut faire référence : 
 au Mont Wutai, un mont sacré bouddhiste dans la province du Shanxi
 au Xian de Wutai, une division administrative qui doit son nom au mont.
 au Petit mont Wutai, situé dans la province du Hebei, dont le nom fait référence au mont Wutai du Shanxi
 La ville de Wutai est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.